Дави́д Бисба́ль (; , Альмерия, Испания) — испанский поп-певец, победитель премии «Грэмми в области латиноамериканской музыки». Начинал свою карьеру в испанском музыкальном реалити-шоу .

По состоянию на 2017 год Дэвид Бисбал продал более шести миллионов пластинок в Испании и Америке, получив 48 платиновых альбомов, 17 золотых и два бриллиантовых.

Начало карьеры и Operación Triunfo 
Работал в планетарии и детском саду. Его друзья по колледжу одобряли его увлечение музыкой, и он решился принять участие в реалити-шоу «Operación Triunfo 2001» . Он стал одним из 16 финалистов конкурса. С участницей Ченоа, вместе с которой Давид исполнял песню «Escondidos», завязался роман. Он победил в конкурсе, и главным призом была возможность представлять Испанию на конкурсе песни Евровидение. В народном отборе он занял второе место, проиграв Розе Лопес.

Продолжение карьеры 
Давид заключил контракт с «Vale Music Record» (Universal Music Group) и выпустил свой первый студийный альбом Corazón Latino (). Альбом был записан в Майами, став семикратно платиновым в Испании. Первый сингл «Ave Maria» () имел большой успех.

В 2004 году Давид выпустил второй студийный альбом Bulería (). Альбом имел схожий успех в Испании, а в некоторых латиноамериканских странах альбом стал бриллиантовым. Также альбом считается самым продаваемым альбомом 2004 года в Испании.

В марте 2005 Давид выпустил DVD-сборник Todo Por Ustedes, который включал в себя записи с концертов в США, Испании и Латинской Америке.

В октябре 2006 Давид выпустил третий студийный альбом Premonición (). Альбом был признан пять раз платиновым в Испании.

В октябре 2009 Давид выпустил четвёртый студийный альбом Sin Mirar Atrás (), который получил положительные отзывы критиков.

В 2010 году была выпущена двуязычная версия гимна ЧМ 2010 под названием «Wavin' Flag (Coca Cola Spanish Celebration Mix)». Композиция была исполнена в дуэте с сомалийско-канадским исполнителем K'naan.

Карьера Бисбала начала развиваться, когда он присоединился к испанскому реалити-шоу La Voz в качестве судьи, выступая в качестве тренера возможного победителя Рафа Бласа в первой серии. Кроме того, он был судьей на La Voz ... Мексика в третьей серии шоу.
В январе 2014 года после участия в двух сезонах испанского шоу и одном из мексиканских изданий Бисбаль объявил, что покинет эти роли из-за напряженного графика работы для своего нового альбома Tú y Yo.

Семья 
 Бисбаль и его жена Элена Таблада объявили о рождении своего первого ребёнка. Дочке дали имя Элья Бисбаль Таблада.

Дискография

Студийные альбомы

Примечания 

Певцы и певицы Испании
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Участники шоу талантов
Поп-музыканты Испании
Наставники телешоу «The Voice»
Лауреаты премии «Одеон»